Unglückshäher bezeichnet

 die Gattung Perisoreus aus der Familie der Rabenvögel (Corvidae), siehe Unglückshäher (Gattung)
 die zu dieser Gattung gehörende Art Perisoreus infaustus, siehe Unglückshäher (Art)